Trachymarathrum siculum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ignaz Friedrich Tausch. Trachymarathrum siculum ingår i släktet Trachymarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
siculum